Augstburger ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Augstburger (* 1961), Schweizer Politikerin (EVP)
 Fritz Augstburger (1930–2005), Schweizer Politiker
 Urs Augstburger (* 1965), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Augsburger